Partit Popular Italià (1919), partit polític històric d'Itàlia
 Partit Popular Italià (1994), partit polític històric d'Itàlia
 Partits Pirata Internacional, confederació internacional del moviment Partit Pirata
 Partit Parlamentari Irlandès, partit polític històric irlandès del Regne Unit
 Philips Phonografische Industrie, casa discogràfica subsidiària de Philips
 Píxels per polzada (del nom en anglès Pixels Per Inch), mesura de la resolució de dispositius gràfics
 Interacció proteïna-proteïna (del nom en anglès Protein–Protein Interaction), enllaç entre proteïnes
 Partícules de pols interplanetari, partícules de pols integrants del núvol de pols interplanetària
 PPi també és l'abreviatura del pirofosfat, anió de l'àcid pirofosfòric